Il singolare del torneo di tennis Bucarest Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Gabriel Markus 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Franco Davín (secondo turno)
 Veli Paloheimo (primo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)

 Carlos Costa (quarti di finale)
 Lars Jonsson (semifinali)
 Gabriel Markus (finale)
 Markus Zoecke (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bucarest Challenger 1991